141. længdegrad kan henvise til:

 141. vestlige længdekreds
 141. østlige længdekreds